Wesoły – potok, dopływ Łużnianki
 Szczepan Wesoły (ur. 1926) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Zygmunt Kaczyński (harcmistrz) (1919-1984) – ps. Wesoły, powstaniec warszawski
 Marek Wesoły (ur. 1978) – polski kolarz szosowy. Mistrz Polski (2004)
 Otto Wesoły (1301-1339) – książę Austrii, Styrii i Karyntii, z dynastii Habsburgów.